

Hydronyme 
Le Bourdic est une rivière française dans le département du Gard, dans la région Languedoc-Roussillon, affluent en rive gauche du Gardon, donc sous-affluent du Rhône, passant par la commune homonyme.

Toponyme 
 Bourdic est une commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon, sur la rivière homonyme.